Ludovico Peluche es un personaje ficticio de la serie de televisión mexicana La familia P. Luche creado e interpretado por el actor Eugenio Derbez. También ha hecho apariciones en Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, Va de nuez en cuando, XHDRBZ. Ludovico P. Luche es el padre de familia, del cual se aprovechan con el gasto diario a la familia.

Es un hombre descarado, cínico y torpe. Tiene una voz altamente chillona (aguda), y su frase característica es la que le dice a su esposa Federica, cuando ésta saca su lado lujurioso: "¡Golosa!". Al inicio de la tercera temporada se cree que tiene un hijo con Excelsa, llamado posteriormente Maradonio, lo que provoca la disolución de la familia por un tiempo.

Siente una gran atracción hacia algunas mujeres, lo que provoca grandes enfrentamientos con su esposa, aunque sea un impotente. Ludovico trabaja en una oficina de sacacopias, teniendo como jefe a Don Camerino "El magnate Hombre de Negocios, dueño de media Ciudad Peluche" y en donde convive con su vecino y mejor amigo Flavio.

Es un ávido fanático del Cruz Azul (al igual que el propio Derbez), al grado de que cuando descendió, sufriría de un infarto que casi le costaba la vida. También está muy enamorado de Lorena Herrera.

Biografía 
Su nombre completo es Ludovico Sutileza Pérez Luche. Cuando este nació era demasiado feo, por lo que su madre pensó en abandonarlo inmediatamente pese a la insistencia de los doctores, esto quedaría en su memoria como la primera vez que una mujer le rompió el corazón. Entre los recuerdos más gratos que tiene de su madre están: cuando le enseño a eructar cerveza, además de la insistencia de darle una figura paternal trayendo siempre a un hombre a casa cada noche.

A los 17 años, se enamoró por primera vez de la portada de una revista. Posteriormente conocería a quien sería su futura esposa, Federica Dávalos Avalos, en una boda, mientras ella estaba borracha. Ellos se conocieron ya que Federica le eructo en la cara. Federica estando embarazada se casó con Ludovico, mientras, según como él mismo recuerda, estaba siendo apuntado con una escopeta por su suegra Francisca. En ese tiempo Ludovico trabajaba para la licenciada Lourdes Suárez con quien mantenía una relación extramarital. Él mismo ha dicho que se lamentaba de haberse casado con Federica, a quien llama "vieja histérica". Más tarde, la pareja Pérez Luche descubrieron que su matrimonio no era oficial, pues hacia falta una coma en el acta además de que Ludovico había hecho presuntos dibujos obscenos en la acta, aunque en realidad se trataba de su firma.

Tiene tres hijos: Bibi, Ludoviquito y Junior. Aunque Bibi es la única hija biológica según se explicó en el primer episodio de la serie (en otro episodio se llega a saber que es originalmente adoptada e hija del carnicero; algo que nunca fue aclarado), pues Ludoviquito fue intercambiado por otro niño al que sus padres enviaron a un campamento y Junior es en realidad un hombre de 30 años que ejerce como policía, hasta que perdió la memoria debido a un accidente de tránsito provocado por Federica.

Vestimenta 
En los sketches de Derbez en cuando, el traje de Ludovico variaba los colores de su traje, en muchas ocasiones era de colores rojizos como rosa, naranja o rojo.

Ya en la serie, siempre usa trajes y suéteres de color azul, así como pijama del mismo color.

Referencias 

Personajes de televisión
Católicos ficticios
Mexicanos ficticios
Eugenio Derbez